Мартин Бронфенбреннер (; 2 декабря 1914 — 2 июня 1997, Дурхэм, шт. Северная Каролина) — американский .

Биография 
Родился в семье американского ученого-патолога Джейкоба Жака Бронфенбреннера (1883, Херсон — 1953) и его жены Маши Орнштейн.

Бакалавр (1934) Вашингтонского университета Сент-Луисе; доктор философии (1939) Чикагского университета. Преподавал там же, а также в Висконсинском университете, университетах Миннесоты, Мичиган стэйт, Карнеги Тек, университете Аояма и Дьюк. В 1945—46 и 1949—50 гг. работал в Японии в различных оккупационных службах США.

Президент Международного атлантического экономическое общества (1982—1983).

Основные произведения 
 «Теория распределения доходов» (Income Distribution Theory, 1971);
 «Макроэкономические альтернативы» (Macroeconomic Alternatives, 1979);
 «Микроэкономика» (Microeconomics, 1987);
 «Здесь и там в экономической теории» (Here and There in Economics, 1988).

Примечания

Ссылки 
 Curriculum vitae М. Бронфенбреннера
 Библиография М. Бронфенбреннера 

Преподаватели университета штата Мичиган
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета